Ниже в хронологическом порядке перечислены картины итальянского художника Амедео Модильяни.

Примечания

Литература 
 

Модильяни